Arsjan (Boerjatië), plaats in Boerjatië
 Arshan (vulkaan), vulkaan in China

Zie ook 
 Arzjan